A Academia Santoamarense de Letras (Asal) é a entidade literária máxima da cidade de Santo Amaro da Imperatriz, estado de Santa Catarina, Brasil. Congrega os representantes das letras nesta cidade. A Asal tem por finalidade despertar o interesse pela cultura e literatura, além de resgatar a história do seu povo e da sua gente.

História
A Academia Santoamarense de Letras foi fundada no dia 7 de setembro de 2002, em reunião realizada na Escola de Educação Básica Nereu Ramos. A ideia em formar esta entidade surgiu em 1998, iniciativa do escritor Luiz Gonzaga Ramlow e do jornalista Fábio Turnes. Em seguida, o escritor Cacildo Silva, juntamente com o Secretário de Educação, Cultura e Esportes, José Carlos Lückmann, e o Prefeito Nelson Isidoro da Silva, vieram reforçar a consecução.

Os onze sócios fundadores, Luiz Gonzaga Ramlow, José Cacildo Silva, Maria Eliete de Abreu, Janete Nardelli, José Tadeu Brüggemann, Luiz Fernando da Costa, Affonso Paulo Guimarães, Antonius Frank M. Felipe, Braz Campos de Araújo, Arlete Terezinha Broering Dutra, e Maurília Catarina Freitas,  desfilaram pela primeira vez no desfile cívico do dia 7 de setembro de 2002. No dia 8 de julho de 2004, a academia empossou seis novos confrades, João Batista da Silva, Valter Osvaldo Sant'Ana, Sebastião da Cruz, José Silveira, Flávio da Cruz, e Luiz Silva; em 7 de setembro de 2007, empossou dois acadêmicos, Celso da Silva e Toni Jochen ; em 7 de setembro de 2014, empossou três acadêmicos, Valdoir da Silva Santos, José Carlos Petri e Osli Francisco da Cunha, contando, atualmente, com vinte e duas cadeiras, cujos patronos homenageiam os expoentes que contribuíram para a história de Santo Amaro da Imperatriz.

Simbolismo
As velas representam a luz que guia e ilumina os acadêmicos em suas caminhadas através dos tempos. As velas verdes representam o sonho realizado, como forma de dar ao mundo a esperança de dias melhores, através da escrita de todos os escritores. As velas brancas representam a paz que deve existir em todos os encontros e falas dos acadêmicos, para que possam, através de seus escritos, mostrar ao mundo que a paz é o fruto do amor e do perdão.

No balandrau, o verde simboliza as importantes riquezas econômicas de nosso município e do verde vale do rio Cubatão, que ao longo dos anos, contribuem para sua grandeza e progresso. As faixas ondeadas de azul e prata representam a bacia pluvial do município, destacando-se o rio Cubatão e as fontes termais.

As coroas douradas representam a visita do imperador D. Pedro II e sua esposa dona Teresa Cristina a Santo Amaro da Imperatriz, que lá estiveram em 29 de outubro de 1845.

Logotipo 
Foram escolhidos como logotipo da Asal a Coruja, o Pergaminho, e o Lápis. 

A coruja – Representa a sabedoria e a inteligência. É a única ave que olha para a frente com os dois olhos. Vê o mundo de uma forma diferente dos outros seres vivos. O poeta, o escritor e o artista também vêem o mundo com os olhos livres, como a coruja, que olha para a frente, numa busca constante de encontrar seus sonhos e transformá-los em realidades. 

O porquê das asas abertas – Representa a liberdade, pois não se inventou, ainda a máquina de se fazer versos. Não existe fórmula para a expressão do mundo. O escritor quer, como a coruja, voar alto com suas asas abertas, quer a liberdade, a amplitude para suas idéias e quer que suas expressões sejam livres, para escrever em todos os ritmos como poeta algum ousa escrever.

Patronos
A academia é atualmente composta de 22 cadeiras, cada uma delas com um patrono:
José João Ventura - Primeiro ocupante: Professor Luiz Gonzaga Ramlow;
Huberto Rohden - Primeiro ocupante: Professor José Cacildo Silva;
José Lino Trierwailler - Primeiro ocupante: Professora Maria Eliete de Abreu;
Clemente Thiago Diniz - Primeiro ocupante: Professora Janete Nardelli;
Melquíades Mansur Elias - Primeiro ocupante: Professor José Tadeu Brüggemann;
João Marcolino Costa - Primeiro ocupante: Maestro, compositor e professor Luiz Fernando da Costa;
Milton Valente - Primeiro ocupante: Dr. Affonso Paulo Guimarães;
Alírio Bossle - Primeiro ocupante: Professor Antonius Frank M. Felipe;
Joaquim Alechandre de Campos - Primeiro ocupante: Poeta, historiador e pesquisador Braz Campos de Araújo; 
Francisco Schaden - Professora Arlete Terezinha Broering Dutra;
Anísio Vicente de Freitas - Primeiro ocupante: Poetisa Maurília Catarina Freitas;
Augusto Althoff - Primeiro ocupante: Maestro e Coralista João Batista da Silva;
Fidêncio Feldmann - Primeiro ocupante: Professor Valter Osvaldo Sant'Ana;
Wilmar Leopoldo Gerent - Primeiro ocupante: Professor, músico e maestro Sebastião da Cruz;
João Costa - Primeiro ocupante: Professor José Silveira;
Cruz e Sousa - Primeiro ocupante: Professor Flávio da Cruz;
Lindolf Bell - Primeiro ocupante: Poeta Luiz Silva;
Haroldo Silva - Primeiro ocupante: Escritor Celso da Silva;
José Lupércio Lopes - Primeiro ocupante: Historiador e escritor Toni Jochen;
Ademar Amâncio Vieira - Primeiro ocupante: Escritor e jurista Valdoir da Silva Santos;
Braz Campos de Araújo - Primeiro ocupante: Historiador e professor José Carlos Petri;
Luiz Gonzaga Ramlow - Primeiro ocupante: Escritor Osli Francisco da Cunha;
Gercino Nicolau Duarte - Primeiro ocupante: Mestre e Professor André Luiz dos Santos;
Frei Hugolino Back - Primeira ocupante: Doutora Karla Salete Tratsk-Nitz, e
Horácio Serapião de Carvalho - Primeiro ocupante: Historiador e Advogado Juliano Souza da Silva.

PRESIDENTES:

7 de setembro de 2002 a 6 de setembro de 2006 - Professor Luiz Gonzaga Ramlow;

7 de setembro de 2006 a 6 de setembro de 2010 - Professor Sebastião da Cruz;

7 de setembro de 2010 a 6 de setembro de 2014 - Professor José Silveira;

7 de setembro de 2014 a 6 de setembro de 2018 - Escritor Celso da Silva.

Comenda Luís Delfino e diplomas
A Academia Santoamarense de Letras instituiu a comenda Patrono Luís Delfino, a ser concedida a personalidades civis e militares que tenham contribuído para a divulgação e apoio à literatura e às artes, como também, no engrandecimento da educação e cultura em nosso município e em todo o Brasil, que por escolha de seus membros, sejam considerados merecedores de tal distinção de acordo com a letra f) do artigo 6º, do Estatuto da Academia Santoamarense de Letras.

Personalidades agraciadas com o Diploma Acadêmico
Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz; (8 de julho de 2004) 
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes; (8 de julho de 2004)
Sra. Maria Salete Garcia Momm; (8 de julho de 2004) 
Sra. Elacir Carmem F. Ramlow. (8 de julho de 2004) 

Escola de Educação Básica Nereu Ramos; (8 de julho de 2004) 
Associação Coral São Sebastião de Sul do Rio; (8 de julho de 2004) 
Sociedade Musical e Cultural Santo Amaro; (8 de julho de 2004) 
Escola Básica Municipal Professora Lourdes Garcia. (8 de julho de 2004); e nos anos seguintes: 
Professora Cecília Lückmann; 
Escola Básica Municipal Prefeito Augusto Althoff; 
Professora Guiomar Lemos Cardoso; 
Professora Margarida Huntmann; 
Professora Maria do Carmo Becker; 
Professora Maria do Carmo Bozzano Derner; 
Escritor Osli Francisco da Cunha; 
Professor Pedro N. Gerent; 
Fotógrafo Sílvio Knabben; 
Professora Simone dos Santos; 
Doutor e jurista Affonso Paulo Guimarães; 
Professora Maria Bernadete Carvalho Luiz; 
Jornalista Júlio Fantim; 
Professora Dyrce Maria Lohn da Silva; 
Professora Carla Suzin de Oliveira; 
Associação Coral São Sebastião de Sul do Rio; 
Sociedade Musical e Cultural Santo Amaro; 
Escola de Educação Básica Municipal Professora Lourdes Garcia; 
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz; 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Santo Amaro da Imperatriz; 
Prefeito Nelson Isidoro da Silva; 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) Ubiratan Barbosa Ribeiro (Marinha do Brasil); 
Professor Ivo Zimermann; 
Professora Gilda Broering; 
Escola de Educação Básica Nereu Ramos (diploma e agradecimento); 
Professor José Paulino de Souza; 
Professor Anísio Cunha; 
Professora Leônia Lehmkuhl; 
Professora Luci Damar de Souza; 
Professora Maria Francisca Costa; 
Professora Marlene Costa; 
Professor e empresário Maurílio João da Costa; 
Músico José Domingos Vieira; 
Músico e Comerciante Ademar Norberto da Rosa; 
Professor Almir Hercílio da Silva; 
Professora Neli Campos; 
Professora Nelma Matos; 
Professora Nilta Schürhaus; 
Professora Osné Seemann; 
Professor Guido João de Souza; 
Professoras Marlene Alda Broering Lenfers, ;
Professora Isalete Maria Becker Brüggemann; 
Professora Divaldes Maria Brüggemann Lückmann;
Sr. Heitor Schürhaus;
Prefeito Sandro Carlos Vidal, e
Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina.

Ver também
Lista de academias de letras no Brasil

Santoamarense
Cultura de Santo Amaro da Imperatriz
Fundações em Santa Catarina em 2002